Tabarin était bateleur et comédien du théâtre de la foire, né à Verdun en 1584 et mort à Paris le .
 Le Bal Tabarin était un cabaret parisien ouvert en 1904
 Tabarin est un film de Richard Pottier sorti en 1958